Lo specialista (The Specialist) – film del 1994 diretto da Luis Llosa
Lo specialista (Demolition Angel) – romanzo di Robert Crais del 2000